HMCS Halifax – kan syfta på:

 – en fregatte, första fartyget i Halifax-klassen i kanadensiska flottan
 – en korvett av Flower-klass i kanadensiska flottan under andra världskriget som användes för eskorttjänst i konvojer